Ксьондзівка (Ксьондзівка Мурафська) — колишня назва села Вербівка (Вінницька обл.)
 Ксьондзівка (Ксьондзівка Томашпільська) — колишнє село-присілок, місцевість с. Яришівка (Вінницька обл.)
 Ксьондзівка — передмістя Брацлава (Вінницька обл.)
 Ксьондзівка — передмістя Паволочі (Житомирська обл.)
 Ксьондзівка — колишня назва села Олександрівка (Кіровоградська обл.)
 Ксьондзівка — колишнє село, частина місцевісті Кадлубиця (Фастів; Київська обл.)
 Ксьондзівка — село Дібрівка до 1945 року (Одеська обл.)
 Ксьондзівка — колишня назва села Пугачівка (Черкаська обл.)
 Ксьондзівка — колишня назва села Аврамівка (Черкаська обл.)
 Ксьондзівка (Ксензівка) — колишня назва села Поліське (Чернігівська область)

 Ксьондзівка — колишня назва села Слобода-Рашків (Кам'янський район (Молдова); Кам'янська волость, Ольгопільський повіт)

Див. також 
 Ксьондзівський — Савранська волость, Балтський повіт.

Література